Jailbreak (iOS)
 Підвищення привілеїв
 Рутинг